Řada může znamenat:
 Řada – skupina objektů , která tvoří tvar podobný přímce, například fronta v obchodě nebo útvar při nástupu v tělocviku. V přeneseném významu slova pak také řada jako vyjádření množství věcí s podobným významem jako spousta.
 Řada (počet) – série různých druhů jednoho výrobku nebo jako série seriálu např. kresleného nebo televizního.
 Pestrá řada – sada biochemických testů, v nichž se porovnáváním barev určují vlastnosti kultur bakterií.
 Řada (matematika)

Externí odkazy